Twee pausen hebben in het verleden de naam Adeodatus gevoerd:
Paus Adeodatus I (614-618)
Paus Adeodatus II (672-676)